Хунгароринг (Венгерское кольцо) — трасса Формулы-1, находящаяся в городе Модьород, неподалёку от Будапешта, Венгрия. Место проведения Гран-при Венгрии с 1986 года.

В 1986 году на Хунгароринге прошла первая гонка Формулы-1 за Железным занавесом.

История 
Трасса Хунгароринг была построена в 1986 году специально для проведения Гран-при Венгрии. Находится в небольшой долине. Отличается небольшой длиной (из современных трасс Формулы-1 короче только городская трасса в Монте-Карло). Узкая, медленная и запылённая трасса (что обусловлено рельефом, куда был вписан автодром) практически не позволяет совершать обгонов.

В результате залогом успеха на Хунгароринге является успешная квалификация и стратегия пит-стопов. Однако, на Гран-при Венгрии 1989 года Найджел Мэнселл на Ferrari смог победить, стартовав с 12 места. Этот рекорд был превзойдён на Гран-при Венгрии 2006 года — в дождевой гонке свою первую победу в Гран-при Формулы-1 одержал Дженсон Баттон, стартовав с 14 места.

Конфигурация 
Конфигурация трассы постоянно подвергалась небольшим изменениям, наибольшее из которых пришлось на 2003 год, когда была максимально удлинена прямая старт/финиш, и первый поворот был перестроен в шпильку (это было сделано для возможности обгона в нём).

Победители Гран-при Венгрии на трассе Хунгароринг

Интересные факты 
 Хунгароринг стал первой трассой Формулы-1, борьбу на которой увидели воочию телезрители Советского Союза. Трансляции с венгерского Гран-при, пусть и в записи, показывались по Второй программе Центрального телевидения СССР. Первая передача была показана 14 августа 1986 года, в виде 45-минутного сюжета-нарезки под названием «Международные соревнования по автоспорту» (со следующего года в программе уже чётко обозначалось, что это трансляция с этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1»).

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Профиль на statsf1.com

Трассы Формулы-1
Гоночные трассы Венгрии
Гран-при Венгрии